Wolfsbruch steht für:

 Naturschutzgebiet Wolfsbruch in Brandenburg, siehe Wolfsbruch (Naturschutzgebiet)
 Naturschutzgebiet Wolfsbruch bei Herscheid, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schleuse Wolfsbruch